Die Prva Liga FBiH 2018/19 war die insgesamt 24. Saison der zweithöchste Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die 19. als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer. Sie begann am 11. August 2018 und endete am 1. Juni 2019.

Meister wurde der FK Velež Mostar.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2019/20 auf, während die letzten drei Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle transfermarkt.de

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19